Pluriel du mot feu ;
 Feux, une commune du Cher ;
 Feux, une bande dessinée de Lorenzo Mattotti.
 Feux, un manhwa de Oh Se-young.

 Voir aussi
 Feux de circulation routière
 Feux de position